James Daly (1er baron Dunsandle et Clanconal) (1782-1847), homme politique irlandais.
 James Daly (1918-1978), acteur américain.
 James Daly (19?-), homme politique britannique.